W20 peut faire référence à :
 Heurt causé par le lancement ou la chute d'un objet, d’après la classification internationale des maladies ;
 W20, la vingtième semaine du calendrier.

Voir aussi 
 Sigles d'une lettre suivie de deux chiffres